Tilford ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tilford (Kentucky)
 Tilford (South Dakota)

im Vereinigten Königreich:
 Tilford (Surrey)